Miejscowości w Polsce
 Wolnica – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jabłonna
 Wolnica – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lubomino
 Wolnica – nieistniejąca wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kożuchów
 Inne
 Wolnica – polana pod szczytem Turbacza.
 Plac Wolnica – plac, dawny rynek miasta Kazimierz obecnej dzielnicy Krakowa

 Zobacz też
 Wolnica Grabowska, Wolnica Niechmirowska